Green Valley ist der Name folgender Orte:

in Antarktika:
 Green Valley (Antarktika), Tal im Marie-Byrd-Land

in Australien:
 Green Valley (New South Wales), Vorort von Sydney
 Green Valley (Western Australia), Ort bei Albany

in Neuseeland:
 Green Valley (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Green Valley (Arizona)
 Green Valley (Illinois)
 Green Valley (Kalifornien)
 Green Valley (Maryland)
 Green Valley (Minnesota), im  Lyon County
 Green Valley (North Carolina)
 Green Valley (South Dakota), im Pennington County
 Green Valley (Wisconsin), im Shawano County
 Green Valley (Town, Marathon County), Town(ship) in Wisconsin
 Green Valley (Town, Shawano County), Town(ship) in Wisconsin

Green Valley ist der Name folgender Unternehmen:
 Green Valley (Diskothek), Diskothek im brasilianischen Camboriú

Siehe auch:
 Green Valley Township